Juračka je příjmení více osob:

 Norbert Juračka (* 1970) – slovenský fotbalový brankář
 Petr Jan Juračka (* 1985) – český přírodovědec a fotograf
 Zdeněk Juračka – více osob
 Zuzana Juračková (* 1989) – česká modelka